O Campeonato Colombiano de Futebol de 1977 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 30º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Apertura e Finalización). No Apertura se jogava com turno e returno, enquanto que o Finalización havia dois grupos com turno e returno, mais jogos de ida entre clubes dos grupos A e B e mais uma partida ida/volta com um clube previamente alocado. O campeão do Apertura, o campeão do Finalización e os três melhores do grupo A-Finalización e o melhor do grupo B-Finalización jogavam um Hexagonal. O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1978.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1977